О́рган управле́ния — общее название структуры где-либо (государство, общество и так далее) выполняющей задачи по управлению чем-либо.

Государство 

Орган управления в государстве — конкретные (например: Президент Российской Федерации, Правительство СССР, Министерство внутренних дел и другие) и абстрактные (обобщённые) (например: Федеральные органы власти, Федеральная служба, Местная администрация и другие) субъекты и объекты, предназначенные для управления (выполнения функций) государством и его субъектами на разных уровнях.

Их разделяют на:
 высшие
 низшие
 центральные
 федеральные
 региональные
 местные 
 и так далее.

,а также на:
 центральный орган управления
 главный орган управления
 местный орган управления
 и так далее и тому подобное.

Коммерция 
Орган управления в акционерном обществе или обществе с ограниченной ответственностью — один из четырех возможных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации — России об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, через которые общество осуществляет свою правоспособность. При этом два из них — общее собрание и единоличный исполнительный орган — являются обязательными, а создание Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа отнесено на усмотрение самого общества (за исключением публичных акционерных обществ, для которых Законом «Об акционерных обществах» также предусмотрено обязательное избрание Совета директоров).

Функционирование органов управления в обществе осуществляется по принципу разграничения полномочий. При этом наиболее важные вопросы деятельности общества отнесены к компетенции общего собрания, а вопросы оперативного управления — к компетенции единоличного исполнительного органа. При этом иногда говорят о принципе «остаточной компетенции» единоличного исполнительного органа, поскольку, как считается, в его ведение входит решение всех вопросов, которые прямо не отнесены к компетенции иных органов управления общества законами России и Уставом общества.

Классификация 

Органы управления в коммерческой организации можно классифицировать по нескольким параметрам:
 по количественному составу — различают коллегиальные органы управления (общее собрание, совет директоров и коллегиальный исполнительный орган), состоящие из группы лиц, и единоличный орган управления (единоличный исполнительный орган), являющийся физическим либо юридическим лицом. При этом, однако, общее собрание может быть представлено единственным акционером или участником. В этом случае законодательством предусмотрены облегченные процедурные требования к созыву таких общих собраний и порядку принятия ими решений.
 по характеру управленческой деятельности — различают стратегические органы управления (общее собрание и совет директоров) и оперативные (исполнительные) органы управления (единоличный и коллегиальный исполнительные органы).
 по типу лиц, могущих входить в состав того или иного органа, — различают органы, состоящие исключительно из физических лиц (совет директоров и коллегиальный исполнительный орган), и органы, которые могут быть представлены как физическими, так и юридическими лицами (общее собрание, единоличный исполнительный орган).
 по отрасли права, регулирующей отношения общества с лицами, входящими в состав органов управления, — различают органы управления, деятельность которых регулируется исключительно гражданским законодательством (общее собрание, совет директоров), и органы управления, деятельность которых регулируется как гражданским, так и трудовым законодательством (коллегиальный и единоличный исполнительный органы).

См. также 
 Орган юридического лица
 Суд чести 
 Суд чести (СССР) 
 Корпоративное управление
 Хозяйственное общество
 Акционерное общество
 Общество с ограниченной ответственностью

Примечания

Литература 
 Krader, Lawrence (1968). Formation of the State, in Foundations of Modern Anthropology Series. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. x, 118 p.
 
  
 Чиркин, В. Е. Государствоведение: Учебник / В. Е. Чиркин. - М. : Юристъ, 1999. - 398 с.- ISBN 5-7975-0164-3
 Samuel E. Finer. The History of Government from the Earliest Times (история правительства с древнейших времён), в 3-х тт. Oxford University Press: Оксфорд, 1997 и 1999.
 Черданцев, А. Ф. Теория государства и права: учеб. для вузов. - М.: Юристъ, 2003. - 393 с.- ISBN 5-7975-0616-5
 Кашанина, Т. В. Основы российского права : Учебник для вузов. - М. : НОРМА, 2003. - 769 с. - ISBN 5-89123-717-2
 Марченко, М. Н. Теория государства и права: учеб. [для вузов] / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 637 с. - ISBN 978-5-392-00548-2
 Морозова, Л. А. Теория государства и права - М.: Изд. Эксмо, - 2009 г. - ISBN 978-5-699-25310-4
Менеджмент
Корпоративное управление